Horvátország
 Krapje, falu Jasenovac községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szlovénia
Krapje, falu Ljutomer községben, Pomurska régióban